Notoplax pyramidalis är en blötdjursart som först beskrevs av Is. Taki 1938.  Notoplax pyramidalis ingår i släktet Notoplax och familjen Acanthochitonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ledsnäckor
pyramidalis